Carvoaria - local onde trabalham carvoeiros e carvoeiras
Ou ainda:
Carvoeiro (Carbonária) - segundo grau dos membros da organização secreta de carácter político-religioso Carbonária Portuguesa
Faramea campanularis - árvore conhecida como "carvoeiro"
Miconia trianaei - árvore conhecida como "carvoeiro"

Localidades

Carvoeira (Florianópolis)

Carvoeiro (Cabo Verde)

Carvoeiro (Lagoa)
Carvoeiro (Macinhata do Vouga)
Carvoeiro (Mação)
Carvoeiro (Pampilhosa da Serra)
Carvoeiro (Viana do Castelo)
Ou ainda:
Carvoeira (Mafra)
Carvoeira (Penacova)
Carvoeira (Torres Vedras)

Desambiguação